José Gómez – calciatore venezuelano
 José Gómez – pugile cubano
 José Gómez – tiratore guatemalteco
 José Gómez – mezzofondista messicano
 José Gómez Ortega – torero spagnolo
 José Gómez Campaña – calciatore spagnolo
 José Horacio Gómez – arcivescovo cattolico statunitense
 José Amado Gómez – calciatore argentino